Arcangelisia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Arcangelisia ingår i familjen Menispermaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ranunkelordningen
Arcangelisia